Esistono più comuni francesi con questo nome

Lieusaint – Manica
Lieusaint – Senna e Marna